Zarnow ist der Name von:
 Zarnow, kleiner Fluss im mittleren Mecklenburg südöstlich von Rostock
 Żarnów (Powiat Opoczyński), Dorf und Sitz der gleichnamigen Gemeinde im Powiat Opoczyński der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Zarnow (Adelsgeschlecht), erloschenes hinterpommersches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Groß Zarnow
 Klein Zarnow
 Sarnow (Begriffsklärung)